Arveprins Frederik (også Friedrich, Frederick) kan henvise til flere personer med dette navn:

 Arveprins Frederik (1703–1732), Arveprins af Baden-Durlach
 Arveprins Frederik (1753–1805), Arveprins af Danmark og Norge
 Arveprins Frederik (1769–1814), Arveprins af Anhalt-Dessau
 Arveprins Frederik Ferdinand (1792–1863), Arveprins af Danmark

Se også 
 Frederik (navn)